L'edizione 1970-1971 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Galatasaray Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Ogün Altıparmak (Fenerbahçe Istanbul), con 16 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Galatasaray Istanbul Campione di Turchia 1970-1971.
 Galatasaray Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1971-1972.
 Fenerbahçe Istanbul ammesso alla Coppa UEFA 1971-1972.
 Ankara Demirspor e PTT retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
Campionato turco di calcio